Le pietre runiche dell'Inghilterra (svedese: Englandsstenarna) sono un gruppo di circa 30 pietre runiche che si riferiscono ai viaggi in Inghilterra fatti durante l'epoca vichinga. Costituiscono uno dei maggiori gruppi di pietre runiche che parlano di viaggi in altre terre, e la loro quantità è comparabile solo con quella delle 30 pietre runiche della Grecia o con le 26 pietre runiche di Ingvar (che parlano di un viaggio in medio oriente). Furono incise in lingua norrena utilizzando l'alfabeto Fuþark recente.

I re anglosassoni pagarono forti somme, le danegeld, ai Vichinghi che solitamente giungevano dalla Danimarca, e che raggiungevano le coste inglesi tra il 990 e i primi decenni dell'XI secolo. Alcune pietre parlano di queste danegeld, come la pietra di Yttergärde, la U 344, secondo la quale Ulf di Borresta ricevette per tre volte il pagamento, l'ultimo dei quali da Canuto I d'Inghilterra. Canuto rimandò a casa molti dei Vichinghi che lo avevano aiutato a conquistare l'Inghilterra, ma mantenne una solida guardia del corpo, i Þingalið, i cui membri vengono citati su molte pietre.

La grande maggioranza delle pietre, 27, furono erette in quella che oggi è la Svezia, e 17 nelle vecchie province svedesi che circondano il lago Mälaren. L'odierna Danimarca, invece, non ha pietre, anche se in Scania esiste una pietra che cita Londra. Vi è anche una pietra in Norvegia ed una svedese a Schleswig, in Germania.

Alcuni Vichinghi, tra cui Guðvér, non attaccarono solo l'Inghilterra ma anche la Sassonia, come riportato nella pietra di Grinda Sö 166 del Södermanland:

Quella che segue è una presentazione delle pietre runiche dell'Inghilterra, basata sulle informazioni raccolte nel progetto Rundata. Le trascrizioni in lingua norrena standardizzata sono in dialetto svedese e danese per semplificare la comparazione con le iscrizioni, mentre la traduzione in inglese fornita dal Rundata propone i nomi in dialetto standard (islandese e norvegese).

Uppland
Esistono otto pietre in Uppland che parlano dei viaggi in Inghilterra. Molte di loro furono erette in memoria di coloro che riscossero danegeld in Inghilterra.

U 194

Questa pietra isolata si trova in un cimitero nei pressi di Väsby, in Uppland, Svezia. Fu eretta da un vichingo per ricordare la sua riscossione di un danegeld in Inghilterra. È scolpita in stile Pr3 e, assieme alla U 344, si dice rappresentare il primo esemplare di iscrizione in stile di Urnes dell'Uppland. Il testo runico segue la regola di incidere una sola runa per rappresentare due lettere consecutive, anche quando si tratta di lettere appartenenti a parole differenti. Quando il testo viene mostrato in caratteri latini, le rune traslitterate vengono duplicate e le parole separate. La U 194 contiene tre esempi in cui questo accade, þinoftiR viene traascritto come þino| |oftiR, tuknuts come tuk| |knuts, e anklanti come a| |anklanti.

Traslitterazione latina:

 al|i| |l|it raisa stain þino| |oftiR sik sialfan ' hon tuk| |knuts kialt a| |anklanti ' kuþ hialbi hons ant

Trascrizione norrena:

 Ali/Alli let ræisa stæin þenna æftiR sik sialfan. Hann tok Knuts giald a Ænglandi. Guð hialpi hans and.

Traduzione inglese:

 "Áli/Alli had this stone raised in memory of himself. He took Knútr's payment in England. May God help his spirit."

Traduzione italiana:

 "Áli/Alli fece erigere questa pietra in memoria di se stesso. Egli riscosse il pagamento di Knútr in Inghilterra. Possa Dio aiutare il suo spirito."

U 241

Questa pietra è una delle pietre runiche di Lingsberg e faceva parte di una coppia di monumenti assieme alla U 240. Si trova nel giardino del municipio di Lingsberg nell'Uppland. Fu eretta dai nipoti di Ulfríkr per ricordare il fatto che ricevette due danegeld in Inghilterra. È scolpita in stile Pr3.

Traslitterazione latina:

 n tan auk huskarl ' auk sua(i)n ' l(i)tu rita stin aftiR ' ulfrik ' faþurfaþur sino ' hon hafþi o| |onklanti tuh kialt| |takit + kuþ hialbi þiRa kiþka salu| |uk| |kuþs muþ(i)

Trascrizione norrena:

 En Dan ok Huskarl ok Svæinn letu retta stæin æftiR Ulfrik, faðurfaður sinn. Hann hafði a Ænglandi tu giald takit. Guð hialpi þæiRa fæðga salu ok Guðs moðiR.

Traduzione inglese:

 "And Danr and Húskarl and Sveinn had the stone erected in memory of Ulfríkr, their father's father. He had taken two payments in England. May God and God's mother help the souls of the father and son."

Traduzione italiana:

 "E Danr e Húskarl e Sveinn eressero la pietra in memoria di Ulfríkr, padre di loro padre. Egli ricevette due pagamenti in Inghilterra. Possano Dio e la madre degli dei aiutare le anime del padre e del figlio."

U 344

La pietra U 344, in stile Pr3, fu trovata nel 1868 a Yttergärde da Richard Dybeck, ma oggi si trova nella chiesa di Orkesta. Assieme alla U 194 è considerata il primo esempio di pietra in stile di Urnes dell'Uppland.

Le rune sono scritte da destra a sinistra, ed orientate nello stesso senso, ma le ultime parole hanno un orientamento standard. Può essere datata alla prima metà dell'XI secolo a causa del suo uso della runa ansuz per la rappresentazione dei fonemi a ed æ, ed a causa della mancanza di rune punteggiate.

La pietra è importante per il fatto che commemora il vichingo Ulf di Borresta, il quale riscosse tre danegeld in Inghilterra. Il primo da Skoglar Toste nel 991, il secondo da Thorkel l'Alto nel 1012 e l'ultimo da Canuto I d'Inghilterra nel 1018. Essendo intercorsi diversi anni tra i vari danegeld, si pensa che Ulfr sia tornato in Svezia dopo ogni danegeld per vivere da ricco.

Traslitterazione latina:

 in ulfr hafiR o| |onklati ' þru kialt| |takat þit uas fursta þis tusti ka-t ' þ(a) ---- (þ)urktil ' þa kalt knutr

Trascrizione norrena:

 En UlfR hafiR a Ænglandi þry giald takit. Þet vas fyrsta þet's Tosti ga[l]t. Þa [galt] Þorkætill. Þa galt Knutr.

Traduzione inglese:

"And Ulfr has taken three payments in England. That was the first that Tosti paid. Then Þorketill paid. Then Knútr paid."

Traduzione inglese:

"Ed Ulfr ricevette tre pagamenti in Inghilterra. Fu Tosti a pagare il primo. Poi pagò Þorketill. Poi pagò Knútr."

U 539

La pietra si trova nella chiesa di Husby-Sjuhundra. È una delle più antiche essendo in stile RAK. Fu eretta in memoria di Sveinn, il quale volle andare in Inghilterra ma morì nello Jutland durante il viaggio. Secondo Omeljan Pritsak Sveinn morì probabilmente a Limfjord, Jutland, dato che il fiordo era solitamente il punto di partenza verso l'Inghilterra. Jansson data la morte di Svein al 1015, quando la grande flotta da invasione di Canuto fu assemblata a Limfjord, flotta che comprendeva molti giovani guerrieri provenienti dall'Uppland. Quando la flotta partì per l'Inghilterra, Sveinn non era a bordo.

La speranza che Dio e la madre degli dei trattino l'uomo meglio di quanto si era meritato è un'espressione che appare su numerose pietre, e non va inteso che avesse un brutto carattere, ma che gli si augura di essere favorito nell'aldilà.

Traslitterazione latina:

 A tiarfR × uki × urika × uk ' uiki × uk × iukiR × uk × kiRialmR × þiR bryþr × aliR × litu × risa ×
 B stin þina × iftiR × suin × bruþur × sin × saR × uarþ × tuþr a × iut(l)ati × on skulti
 C fara × til × iklanþs × kuþ × ialbi × (o)ns × at uk salu × uk| ×| kus muþiR × betr × þan an karþi til

Trascrizione norrena:

 A DiarfR ok Orøkia ok Vigi ok IogæiRR ok GæiRhialmR, þæiR brøðr alliR letu ræisa
 B stæin þenna æftiR Svæin, broður sinn. SaR varð dauðr a Iutlandi. Hann skuldi
 C fara til Ænglands. Guð hialpi hans and ok salu ok Guðs moðiR bætr þan hann gærði til.

Traduzione inglese:

 A "Djarfr and Órœkja and Vígi and Jógeirr and Geirhjalmr, all of these brothers had"
 B "this stone raised in memory of Sveinn, their brother. He died in Jútland. He meant to"
 C "travel to England. May God and God's mother help his spirit and soul better than he deserved."

Traduzione italiana:

 A "Djarfr e Órœkja e Vígi e Jógeirr e Geirhjalmr, tutti questi fratelli"
 B "eressero questa pietra in memoria di Sveinn, loro fratello. Egli morì nello Jútland. Aveva intenzione di"
 C "viaggiare in Inghilterra. Possano Dio e la madre degli dei aiutare il suo spirito e la sua anima meglio di quanto abbia meritato."

U 616

Questa pietra si trova a Tång, e fu eretta in memoria di un uomo morto in battaglia in Inghilterra. È scolpita in stile Pr1, ma il maestro runico era probabilmente qualcuno con poca esperienza. Il testo contiene una runa legata, ovvero una legatura che unisce due rune, in questo caso una runa-a ed una runa-l, probabilmente fatta solo per risparmiare spazio.

Traslitterazione latina:

 fir--(r)iui : lit rita * kuml : yfitiRr : fnþur : sih : baosa : auk : boruþur : kuru- * kuþ hi=a=l-... * ul kuru -ial uti * a| |akla--

Trascrizione norrena:

 <fir--riui> let retta kuml æftiR faður sinn Bosa(?)/Bausa(?) ok broður <kuru->. Guð hial[pi] <ul> <kuru> [f]ioll uti a Ængla[ndi].

Traduzione inglese:

 "<fir--riui> had the monument erected in memory of his father Bósi(?)/Bausi(?) and (his) brother <kuru->. May God help <ul> <kuru> fell abroad in England."

Traduzione inglese:

 "<fir--riui> eresse il monumento in memoria del fratello Bósi(?)/Bausi(?) e di (suo) fratello <kuru->. Possa Dio aiutare <ul> <kuru> caduto all'estro in Inghilterra."

U 812

Questa pietra è scolpita in stile Pr2, e fu eretta nella chiesa di Hjälsta. Commemora il padre di un uomo che morì in Inghilterra. Basandosi sulla dimensione e sul testo runico, si è ipotizzato che la U 812 fosse un tempo parte di una coppia di monumenti situata nel cimitero, e che la pietra fosse solo una parte del testo, di cui prima si è perduta. Altre coppie di pietre che formano monumenti duali sono la U 49 e la U 50 a Lovö, e la Sö Fv1948;282 e la Sö 134 a Ludgo.

Traslitterazione latina:

 × faþur × sin × saR × uarþ × tauþr × o eg×loti ×

Trascrizione norrena:

 faður sinn. SaR varð dauðr a Ænglandi.

Traduzione inglese:

 "his father. He died in England."

Traduzione italiana:

 "suo padre. Egli morì in Inghilterra."

U 978

Questa pietra si trova nel muro della chiesa di Gamla Uppsala. È scolpita in stile Pr2, e fatta di arenaria. Fu creata da un uomo che si faceva chiamare "viaggiatore in Inghilterra" in memoria del padre.

Traslitterazione latina:

 sihuiþr ...-i + stain + þina + iklats+fari + iftir + uitarf + faþ(u)(r) [+ -... ...sia]... ...ku---

Trascrizione norrena:

 Sigviðr [ræist]i stæin þenna Ænglandsfari æftiR Vidiarf, faður ... ... ...

Traduzione inglese:

 "Sigviðr, traveller to England, raised this stone in memory of Védjarfr, (his) father ... ... ..."

Traduzione italiana:

 "Sigviðr, viaggiatore in Inghilterra, eresse questa pietra in memoria di Védjarfr, (suo) padre ... ... ..."

U 1181

Questa pietra spezzata è scolpita in stile Fp, e si trova a Lilla Runhällen. Fu eretta da un uomo che aveva viaggiato in Inghilterra in memoria di se stesso.

Traslitterazione latina:

 ...-(i) × lit × (a)kua ... ...[k × sa](l)fan × ek-...ns*fari ' a(f)i × kunu-s *

Trascrizione norrena:

 ... let haggva ... [si]k sialfan, Æng[la]ndsfari, afi <kunu-s>.

Traduzione inglese:

 "... had (the stone) cut ... (in memory of) himself, traveller to England, grandfather of <kunu-s>."

Traduzione italiana:

 "... fece incidere (la pietra) ... (in memoria di) se stesso, viaggiatore in Inghilterra, nonno di <kunu-s>."

Södermanland
Esistono sei pietre conosciute nel Södermanland che citano uomini che viaggiarono in Inghilterra.

Sö 46

Questa pietra fu rinvenuta a Hormesta, ed è una delle più antiche, scolpita in stile RAK (ovvero lo stile più antico esistente). Fu eretta da due uomini in memoria del fratello che morì in Inghilterra.

Traslitterazione latina:

 iskil : auk : knauþimanr : raistu : stain : þansi : at : bruþur : sin : suera : as : uarþ : tauþr * o * eklanti kuml * kiarþu : þatsi : [kitil slakR]

Trascrizione norrena:

 Æskell ok Gnauðimandr(?) ræistu stæin þannsi at broður sinn Sværra(?), es varð dauðr a Ænglandi. Kumbl giærðu þatsi Kætill [ok] StakkR.

Traduzione inglese:

 "Áskell and Gnauðimaðr(?) raised this stone in memory of their brother Sverri(?), who died in England. Ketill and Stakkr made this monument."

Traduzione italiana:

 "Áskell e Gnauðimaðr(?) eressero questa pietra in memoria del fratello Sverri(?), che morì in Inghilterra. Ketill e Stakkr scolpirono questo monumento."

Sö 55

Questa pietra situata a Bjudby fu eretta da un uomo in memoria del figlio Hefnir, che andò in Inghilterra e fece ritorno, e invece di morire oltremare da guerriero morì a casa. A causa dell'uso della runa ansuz per rappresentare il fonema o, Erik Brate ne dedusse che Hefnir partecipò ad una spedizione in Inghilterra alla fine dell'XI secolo. Ipotizzò che Hefnir facesse parte della forza d'invasione inviata da Sweyn Estridsson nel 1069, e che avrebbe dovuto sconfiggere i normanni di Guglielmo il Conquistatore. L'invasione avrebbe dovuto durare due anni, ma Guglielmo respinse il comandante nemico fratello di Sweyn Estridsson, Asbjörn. L'iscrizione è in stile Pr2 e fu incisa da due mastri runici i cui nomi vengono normalizzati in norreno come Slode e Brune. La firma di Brune si trova anche sulla pietra Sö 178 del castello di Gripsholm.

Traslitterazione latina:

 þorstain (l)(i)... ...sa : stain : þena : ... sik : sialfan : auk : sun : sin : hefni : uaR til : enklans : ukr : trenkr : farin : uarþ : þa * haima : at : harmi tauþr kuþ hialbi : sialu : þaima bruni : auk : sloþi : þaiR ...(u) stan þena

Trascrizione norrena:

 Þorstæinn le[t ræi]sa stæin þenna [æftiR] sik sialfan ok sun sinn Hæfni. VaR til Ænglands ungR drængR farinn, varð þa hæima at harmi dauðr. Guð hialpi sialu þæiRa. Bruni ok Sloði þæiR [rist]u stæin þenna.

Traduzione inglese:

 "Þorsteinn had this stone raised in memory of himself and his son Hefnir. The young valiant man travelled to England; then died grievously at home. May God help their souls. Brúni and Slóði, they carved this stone."

Traduzione italiana:

 "Þorsteinn fece erigere questa pietra in memoria di se stesso e del figlio Hefnir. Il giovane valoroso uomo viaggiò in Inghilterra; egli morì a casa. Possa Dio aiutare le loro anime. Brúni e Slóði, essi incisero questa pietra."

Sö 83

La pietra è oggi scomparsa, ma si trovava nella chiesa di Tumbo. Viene considerata di stile Pr4. L'iscrizione è stata attribuita, in base ad analisi stilistiche, al mastro runico Näsbjörn, e il poco che era rimasto quando la pietra fu ritrovata parlava di un uomo affogato in Inghilterra.

Traslitterazione latina:

 [...an : truknaþi : i eklans : han...]

Trascrizione norrena:

 [H]ann drunknaði i Ænglands ...

Traduzione inglese:

 "He drowned in England's ..."

Traduzione italiana:

 "Egli annegò in Inghilterra ..."

Sö 160

Questa pietra si trova nella chiesa di Råby. Come la pietra di Kolsta (U 668) fu eretta in memoria di un uomo morto in una spedizione (þingalið) in Inghilterra.

Traslitterazione latina:

 : aybirn : raisþi : stain : þansi : at : karþi : han uarþ : tauþr : o| |oklati i liþi

Trascrizione norrena:

 Øybiorn ræisþi stæin þannsi at Skærði. Hann varð dauðr a Ænglandi i liði.

Traduzione inglese:

 "Eybjôrn raised this stone in memory of Skerðir. He died in the retinue in England."

Traduzione italiana:

 "Eybjôrn innalzò questa pietra in memoria di Skerðir. Egli morì nella missione in Inghilterra."

Sö 166

Questa pietra si trova a Grinda, è in stile RAK. Fu eretta in memoria di un padre che si divise l'oro in Inghilterra ed attaccò alcune città in Germania settentrionale. Secondo Omeljan Pritsak, l'oro diviso faceva parte del danegeld, ed Erik Brate ipotizza che sia la stessa spedizione dell'uomo citato nella pietra di Berga (Sö 217).

Traslitterazione latina:

 : kriutkarþr : ainriþi : suniR : kiarþu : at : faþur : snialan : kuþuiR : uaR uastr : a : aklati : kialti : skifti : burkiR : a : sahks:lanti : suti : kaula

Trascrizione norrena:

 Griutgarðr, Æinriði, syniR, giærðu at faður sniallan. GuðveR vaR vestr a Ænglandi, gialdi skifti, borgiR a Saxlandi sotti karla.

Traduzione inglese:

 "Grjótgarðr (and) Einriði, the sons made (the stone) in memory of (their) able father. Guðvér was in the west; divided (up) payment in England; manfully attacked townships in Saxony."

Traduzione italiana:

 "Grjótgarðr (e) Einriði, i figli fecero (la pietra) in memoria del (loro) abile padre. Guðvér era ad occidente; si divise il pagamento in Inghilterra; attaccò i porti in Sassonia."

Sö 207

Questa pietra si trova nella chiesa di Överselö. È fatta di arenaria ed è incisa in stile Fp. Commemora un padre che viaggiò in Inghilterra.

Traslitterazione latina:

 kuþr... ... (f)aþur sin * fur * hfila * hn * til * iklans * kuþ halbi * sil hns

Trascrizione norrena:

 Guð... ... faður sinn. For hæfila hann til Ænglands. Guð hialpi sal hans.

Traduzione inglese:

 "Guð-... ... his father. He competently travelled to England. May God help his soul."

Traduzione italiana:

 "Guð-... ... suo padre. Egli viaggiò in Inghilterra. Possa Dio aiutare la sua anima."

Västmanland
In Västmanland ci sono tre pietre che fanno riferimento a viaggi in Inghilterra.

Vs 5

Questa pietra si trova nel giardino della fattoria Vändle, e si considera scolpita in stile Fp. È stata creata per ricordare un uomo che viaggiò in Inghilterra.

Traslitterazione latina:

 [kra-hni- × lit × resa × s... ...] + uas × farin + til + ekla-s [× (t)u i × sbelbuþa × --s(a)þu × helb]i × kuþ [× se... ... ... sigi * iuk × -u...]

Trascrizione norrena:

 <kra-hni-> let ræisa s[tæin] ... vas farinn til Ængla[nd]s. Do i Spiallbuða ... Hialpi Guð se[lu hans] ... Siggi hiogg [r]u[naR].

Traduzione inglese:

 "<kra-hni-> had the stone raised ... travelled to England, died in Spjallboði's ... May God help his soul ... Siggi cut the runes."

Traduzione italiana:

 "<kra-hni-> fece erigere la pietra... viaggiò in Inghilterra, morì a Spjallboði's ... Possa Dio aiutare la sua anima... Siggi incise le rune."

Vs 9

Questa pietra si trova nei pressi del ponte di Saltängsbron ed è in stile Pr3. È in memoria di un uomo morto in Inghilterra.

Traslitterazione latina:

× kisl × lit × kera × buru × eftR × osl × sun × sin × han u(a)[rþ] × tyþr × a eklati × kuþ ialbi × has × ont auk × selu

Trascrizione norrena:

 Gisl let gærva bro æftiR Asl/Ôsl, sun sinn. Hann varð dauðr a Ænglandi. Guð hialpi hans and ok selu.

Traduzione inglese:

 "Gísl had the bridge made in memory of Ásl/Ôsl, his son. He died in England. May God help his spirit and soul."

Traduzione italiana:

 "Gísl costruì il ponte in memoria di Ásl/Ôsl, suo figlio. Egli morì in Inghilterra. Possa dio aiutare il suo spirito e la sua anima."

Vs 18

Questa pietra si trova a Berga ed è incisa in stile Fp. Fu incisa dallo stesso maestro della pietra di Ingvar Vs 19. Simile all'iscrizione presente sulla U 194, il testo runico presenta un caso in cui una singola runa viene usata per due lettere consecutive, l'ultima di una parola e la prima della successiva. Colui che scolpì la Vs 18 e la Vs 19 usò le stesse rune trekuþan che furono traslitterate per mostrare due lettere e parole separate come trek| |kuþan. Vs 18 e Vs 19 furono anche commissionate dalla stessa persona, Gunnvaldr.

Traslitterazione latina:

 (k)hunaltr * liet resa * sthin * þensa * iftir * kerfast * sun sen * trek| |kuþan * auk * uas farin * til eklans * hiolbi * kuþ * salu * hans

Trascrizione norrena:

 Gunnaldr let ræisa stæin þennsa æftiR GæiRfast, sun sinn, dræng goðan, ok vas farinn til Ænglands. Hialpi Guð salu hans.

Traduzione inglese:

 "Gunnvaldr had this stone raised in memory of Geirfastr, his son, a good valiant man. And (he) had travelled to England. May God help his soul."

Traduzione italiana:

 "Gunnvaldr fece erigere questa pietra in memoria di Geirfastr, suo figlio, un uomo buono e valoroso. E (egli) viaggiò in Inghilterra. Possa Dio aiutare la sua anima."

Gästrikland
In Gästrikland esiste una sola pietra che parla di un viaggio in Inghilterra.

Gs 8

Si tratta dell'unico frammento restante di una pietra runica. Fu trovato nel 1927 a Västra Hästbo, nei pressi della chiesa di Torsåker, ed oggi è quasi nascosta dietro ad una colonna all'interno della chiesa. È in arenaria, ed è una delle più antiche essendo incisa in stile RAK. Il testo runico dice che fu eretta in memoria di un uomo che viaggiò in Inghilterra. L'ultima parola presenta una runa legata che unisce una runa-k ed una runa-u, ma è stato ipotizzato che si tratti della correzione di un errore commesso durante la scrittura.

Traslitterazione latina:

 asmuntr -... ...faþ-... han : uas : uist : ---  ikla-ti ...k=uust--

Trascrizione norrena:

 Asmundr ... ... Hann vas vestr [ut a] Ængla[n]di ...

Traduzione inglese:

 "Ásmundr ... ... He was abroad in the west in England ..."

Traduzione italiana:

 "Ásmundr ... ... Egli fu all'estero in occidente in Inghilterra ..."

Östergötland
In Östergötland vi sono due pietre che citano uomini che viaggiarono in Inghilterra, ed in entrambi i casi vi morirono.

Ög 104

Questa pietra si trova a Gillberga. È in stile Fp, e fu eretta in memoria di un fratello morto in Inghilterra. La pietra si trova nei pressi di un'antica strada, e fu portata al suo luogo attuale nel 1866.

Traslitterazione latina:

 : ruþr : risti : stin : þinsi : iftiR : tuk- : bruþur : sin : saR : uarþ : trbin : a : ilati : triR : arþa : kuþr :

Trascrizione norrena:

 Rauðr ræisti stæin þennsi æftiR Tok[a], broður sinn, saR varð drepinn a Ænglandi, drængR harða goðr.

Traduzione inglese:

 "Rauðr raised this stone in memory of Tóki, his brother, a very good valiant man, who was killed in England."

Traduzione italiana:

 "Rauðr eresse questa pietra in memoria di Tóki, suo fratello, uomo molto valoroso, che fu ucciso in Inghilterra."

Ög Fv1950;341

Questa pietra viene datata al 1025 circa, e fu eretta in memoria di un padre morto in Inghilterra. Fu scoperta nel 1950 con il testo rivolto verso il basso, sulla proprietà della fattoria Kallerstad a soli 200 metri dalla Ög 113. Fu probabilmente ritrovata nella sua posizione originale dal momento che era affiancata da una strada. La pietra era rotta in due parti, ma fu ricomposta ed eretta all'esterno del museo di Linköping. La pietra è in granito rosso grigiastro, alta 395 cm (298 sopra al suolo) e larga 143, e la superficie è abbastanza rovinata dalle intemperie. Il nome Vígfastr non appare su nessun'altra pietra, ed anche Helga è abbastanza raro. È incisa in stile Fp.

La registrazione del Rundata per questa iscrizione dell'Östergötland, Ög Fv1950;341, fa riferimento all'anno ed al numero di pagina dell'edizione del Fornvännen in cui la pietra fu descritta la prima volta.

Traslitterazione latina:

 ...-iur- : auk : as-iurn : þiR : ristu : stin : þasi : eft-R : uikfast : faþur : sin : es uas : tuþr : o : eklati : sun : helgu

Trascrizione norrena:

 ...[b]ior[n] ok As[b]iorn þæiR ræistu stæin þasi æft[i]R Vigfast, faður sinn, es vas dauðr a Ænglandi, sun Hælgu.

Traduzione inglese:

 "...-bjôrn and Ásbjôrn, they raised this stone in memory of Vígfastr, their father, Helga's son. He died in England."

Traduzione italiana:

 "...-bjôrn e Ásbjôrn, essi eressero questa pietra in memoria di Vígfastr, loro padre, figlio di Helga. Egli morì in Inghilterra."

Småland
In Småland vis ono cinque o sei pietre che citano viaggi in Inghilterra. Una di loro (Sm 77) cita un uomo che fu maresciallo (stallari) in Inghilterra.

Sm 5

Questa pietra si trova a Transjö. È una delle più antiche essendo in stile RAK. Le rune non sono comuni, come le rune-m punteggiate () e le rune-k con un trattino a sinistra invece che a destra. Fu eretta in memoria di un figlio morto in Inghilterra.

Traslitterazione latina:

 A : kotr : sati : sten : þana : eftR : ketil :
 B : sun : sin : han : faR :
 C : mana : mesr o:niþikR : eR a : eklati : ali : tunþi

Trascrizione norrena:

 A Gautr satti stæin þenna æftiR Kætil,
 B sun sinn. Hann vaR
 C manna mæstr oniðingR, eR a Ænglandi aldri tyndi.

Traduzione inglese:

 A "Gautr placed this stone in memory of Ketill"
 B "his son. He was"
 C "the most unvillainous of men, who forfeited his life in England."

Traduzione italiana:

 A "Gautr posò questa pietra in memoria di Ketill"
 B "suo figlio. Egli fu "
 C "il più buono degli uomini, che perse la vita in Inghilterra."

Sm 27

Questa pietra si trova nel cimitero della chiesa di Berga. È in stile RAK, il che la rende una delle più antiche. Fu eretta in memoria di un uomo che morì in Inghilterra.

Traslitterazione latina:

 --rþr * ris(t)i * kuml * þe... ... ...-aþis * o * eklanti *

Trascrizione norrena:

 [Þo]rðr ræisti kumbl þe[ssi]/þe[tta] ... [ænd]aðis a Ænglandi.

Traduzione inglese:

 "Þórðr raised this/these(?) monument(s) ... met his end in England."

Traduzione italiana:

 "Þórðr eresse questo/questi(?) monumento(monumenti) ... trovò la sua fine in Inghilterra."

Sm 29

Questa pietra si trova ad Ingelstad, ed è incisa in stile RAK. Fu eretta in memoria di un padre morto in Inghilterra.

Traslitterazione latina:

 ...r rsþi * stin * iftiR * þur--(R) * fa-ur * sin * saR * etaþis * o * -klanti *

Trascrizione norrena:

 ... ræisþi stæin æftiR Þor[gæi]R, fa[ð]ur sinn. SaR ændaðis a [Æ]nglandi.

Traduzione inglese:

 "... raised the stone in memory of Þorgeirr, his father. He met his end in England."

Traduzione italiana:

 "... ereses questa pietra in memoria di Þorgeirr, suo padre. Egli trovò la sua fine in Inghilterra."

Sm 77

Questa pietra si trova a Sävsjö, e fu eretta da Vrái in memoria di un fratello morto in Inghilterra. In seguito lo stesso Vrái ricevette un memoriale, la vicina petra di Komstad (Sm 76) secondo la quale sarebbe stato maresciallo (stallari) di un conte Hakon,, probabilmente Håkon Eiriksson.

Traslitterazione latina:

 : urai : sati : stin : þonsi : eftiR : kuna : bruþur : sin : han : uaR tauþr : o : iklati

Trascrizione norrena:

 Vrai satti stæin þannsi æftiR Gunna, broður sinn. Hann vaR dauðr a Ænglandi.

Traduzione inglese:

 "Vrái placed this stone in memory of Gunni, his brother. He died in England."

Traduzione italiana:

 "Vrái pose questa pietra in memoria di Gunni, suo fratello. Egli morì in Inghilterra."

Sm 101

La pietra di Nävelsjö si trova nella proprietà del Nöbbelesholm, e fu eretta in memoria di un padre che morì in Inghilterra e fu sepolto dal fratello a Bath, nel Somerset.

Traslitterazione latina:

 : kun(t)(k)el : sati : sten : þansi : eftiR : kunar : faþur : sin : sun : hruþa : halgi : lagþi : han : i : sten:þr : bruþur : sin : a : haklati : i : baþum

Trascrizione norrena:

 Gunnkell satti stæin þannsi æftiR Gunnar, faður sinn, sun Hroða. Hælgi lagði hann i stæinþro, broður sinn, a Ænglandi i Baðum.

Traduzione inglese:

 "Gunnkell placed this stone in memory of Gunnarr, his father, Hróði's son. Helgi, his brother, laid him in a stone coffin in Bath in England."

Traduzione italiana:

 "Gunnkell pose questa pietra in memoria di Gunnarr, suo padre, figlio di Hróði. Helgi, suo fratello, lo depose in una bara di pietra a Bath in Inghilterra."

Sm 104

Questo frammento di pietra si trova nell'atrio della chiesa di Vetlanda, e quel che resta dice solo "ad occidente in Inghilterra."

Traslitterazine latina:

 ...(l)ika : uastr * a * i...-ti

Trascrizione norrena:

 ... vestr a Æ[nglan]di(?).

Traduzione inglese:

 "... in the west in England(?)."

Traduzione italiana:

 "... ad occidente in Inghilterra(?)."

Västergötland

Vg 20

Questa pietra si trova a Västanåker, ed è scolpita in stile RAK. Fu eretta come memoriale in onore di un figlio morto in Inghilterra.

Traslitterazione latina:

 ... risti × stin × iftiR × kurmar × sun × sin + iaR × uaR + trbin × a × iklanti ×

Trascrizione norrena:

 ... ræisti stæin æftiR Guðmar(?), sun sinn. ER vaR drepinn a Ænglandi.

Traduzione inglese:

 "... raised the stone in memory of Guðmarr(?), his son, who was killed in England."

Traduzione italiana:

 "... eresse la pietra in memoria di Guðmarr(?), suo figlio, ucciso in Inghilterra."

Vg 187

Questa pietra si trova nella chiesa di Vist. È scolpita in stile RAK. Fu eretta in memoria di un fratello morto in Inghilterra.

Traslitterazione latina:

 + giRi * sati * stin * þana * eftiR * kuþa * bruþur * sin * eR * a ok*lanti * altri * tynþi ×

Trascrizione norrena:

 GæiRi satti stæin þenna æftiR Guða, broður sinn. ER a Ænglandi aldri tynði.

Traduzione inglese:

 "Geiri placed this stone in memory of Guði, his brother, who forfeited his life in England."

Traduzione italiana:

 "Geiri pose questa pietra in memoria di Guði, suo fratello, il quale perse la vita in Inghilterra."

Scania

DR 337

Questa pietra si trova a Valleberga presso la "collina della pietra runica" di Lund. È una delle più antiche, ed è in stile RAK.

Traslitterazione latina:

 A : suin : auk : þurgutr : kiaurþu : kubl : þisi ¶ eftiR : mana ¶ auk * suina
 B kuþ : hialbi : siaul : þeRa : uel : ian : þeR : likia : i : luntunum

Trascrizione norrena:

 A Swen ok Þorgotr/Þorgundr gærþu kumbl þæssi æftiR Manna ok Swena.
 B Guþ hialpi siol þeRa wæl, æn þeR liggia i Lundunum.

Traduzione inglese:

 A "Sveinn and Þorgautr/Þorgunn made this monument in memory of Manni and Sveini."
 B "May God well help their souls. And they lie in London."

Traduzione italiana:

 A "Sveinn e Þorgautr/Þorgunn fecero questo monumento in memoria di Manni e Sveini."
 B "Possa Dio aiutare le loro anime. Ed essi vissero a Londra."

Germania

DR 6

Questa pietra si trova nella cattedrale di Schleswig. Le decorazioni mostrano che fu fatta da uno svedese. Fu eretta in memoria di un uomo che morì in un luogo chiamato Skía in lingua norrena, in Inghilterra. Secondo Omeljan Pritsak, Skía fu probabilmente Shoebury nell'Essex o Skidby nello Yorkshire.

Traslitterazione latina:

 A ... l(i)t (:) r(i)(s)(a) : stain : e...
 B ...-an : s(u)(l)... ¶ ... ...(a)uþr : ... ¶ ...(n) : auk : kuþmuntr : þaR [:] [r]... ...[(a)R]
 C : a enklanti : i skiu (:) -uilis : kr... ... ...

Trascrizione norrena:

 B ... ... ... [d]øþr ... ... ok Guþmundr þeR r[istu run]aR.
 C A Ænglandi i Skiu [h]wilis. Kr[istr](?) ... ...

Traduzione inglese:

 A "... had the stone raised in memory of"
 B "... ... ... dead ... ... and Guðmundr, they carved the runes."
 C "(He) rests at Skía in England. Christ ... ..."

Traduzione italiana:

 A "... fece erigere la pietra in memoria di"
 B "... ... ... morto ... ... e Guðmundr, essi scolpirono le rune."
 C "(Egli) riposa a Skía in Inghilterra. Cristo ... ..."

Norvegia

N 184

Questa pietra si trova a Galteland nella contea di Agder, ed è stata scolpita in stile RAK. Fu eretta in memoria di un figlio morto in servizio con l'esercito di Canuto il Grande quando attaccò l'Inghilterra.

Traslitterazione latina:

 arn×[stin] × risti × stin × þi[na] × iftir × bior × [s]un × sin × [sa × uar] tuþr × i liþi × þ[(o)s × knutr soti × iklot +] ¶ × in is ko[þ]

Trascrizione norrena:

 Arnsteinn reisti stein þenna eptir Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá's Knútr sótti England. Einn er Guð.

Traduzione inglese:

 "Arnsteinn raised this stone in memory of Bjórr his son who died in the retinue when Knútr attacked England. God is one."

Traduzione italiana:

 "Arnsteinn eresse questa pietra in memoria di Bjórr suo figlio che morì in azione quando Knútr attaccò l'Inghilterra. Dio è uno."

Note

Bibliografia
Bäckvall Maja, Dvärgstenen U 359 Skepptuna k:a (pre-symposium version), Seventh International Symposium on Runes and Runic Inscriptions: "Runes in Context" Oslo, 2010
Brate, Erik. (1922). Sverges Runinskrifter. Stockholm, Bokförlaget Natur och kultur.
Enoksen, Lars Magnar. (1998). Runor : Historia, Tydning, Tolkning. Historiska Media, Falun. ISBN 91-88930-32-7
Harrison, D. & Svensson, K. (2007). Vikingaliv. Fälth & Hässler, Värnamo. ISBN 978-91-27-35725-9.
Horn Fuglesang, Signe. (1998). Swedish Runestones of the Eleventh Century: Ornament and Dating, Runeninschriften als Quellen Interdisziplinärer Forschung (K.Düwel ed.). Göttingen ISBN 3-11-015455-2

Jansson, Sven B. F. (1980). Runstenar. STF, Stockholm. ISBN 91-7156-015-7
 Jansson Sven B. F., Runes in Sweden, Gidlunds, 1987, ISBN 917844067X

Peterson, Lena. Nordisk Runnamslexikon at the Swedish Institute for Linguistics and Heritage (Institutet för språk och folkminnen).
Omeljan Pritsak. (1981). The Origin of Rus'. Cambridge, Mass.: Distributed by Harvard University Press for the Harvard Ukrainian Research Institute. ISBN 0-674-64465-4
Project Samnordisk Runtextdatabas Svensk - Rundata

Pietre runiche
Reperti archeologici vichinghi